Дже́ймс А́лан Хе́тфилд (; ) — американский рок-музыкант; вокалист и ритм-гитарист метал-группы Metallica. C 2011 года занимает 87-е место в списке величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone.

Семья 
Отец Джеймса, Верджил (, ум. в 1996 году), водитель автобуса, покинувший семью, когда Джеймсу было 13, и его мать, Синтия (), оперная певица, были последователями религиозного движения Христианская наука Мэри Бейкер-Эдди и, по словам Джеймса, значительная часть его жизни в молодости была связана с христианством.

В соответствии со своими верованиями, родители Хетфилда не одобряли медицину и любой вид медицинского вмешательства, и не отступались от своей веры, даже когда Синтия умирала от рака (Джеймсу тогда было 16 лет). Как рассказывал сам Джеймс, в школе поначалу не было проблем, но когда начинались уроки по медицине, он уходил с таких уроков. Он стал отдаляться от всех, когда заметил перешёптывания за его спиной. Поэтому он стал интровертом. По воспоминаниям Рона Макговни, его одноклассника и бывшего коллеги по группе Metallica, Джеймс очень мало говорил. Он просто говорил «Привет», брал гитару и начинал что-то играть.

Смерть матери и сложное отношение к религии позднее стали главными темами многих песен группы Metallica («Mama Said», «Dyers Eve» и «The God That Failed» — о родителях Хетфилда, а «Until It Sleeps» — о раке).

Музыкальная карьера 
Музицировать Джеймс начал в 9 лет на фортепиано, затем играл на барабанах своего брата Дейва, и, наконец, перешёл к гитаре. Его первой группой была любительская команда «Obsession». Группа состояла из братьев Veloz, которые играли на бас-гитаре и барабанах, и Джима Арнольда на гитаре. Рон Макговни и Дейв Маррс сидели на чердаке гаража Veloz и щёлкали на пульте управления световыми эффектами. Группа играла известные композиции таких групп как Black Sabbath и Led Zeppelin. После распада Obsession Маррс, Хетфилд и Макговни продолжали играть вместе.

После переезда в Ла Бреа, Джеймс поступил в школу Brea Olinda и встретился с барабанщиком Джимом Муллиганом. Вскоре появился Хью Таннер, и с ним они создали Phantom Lord. С Хью на соло-гитаре и Джимом на барабанах, Джеймс пел и играл на ритм-гитаре. Группа сменила несколько басистов до того момента, когда Джеймс окончил школу и уехал обратно в Дауни.

В Дауни Джеймс переехал в дом, принадлежащий родителям Рона Макговни, который должен был быть снесён из-за расширения скоростной автомагистрали. Этот дом был идеальным местом для Джеймса и Рона, чтобы собираться вместе, слушать и играть музыку. Джеймс уговорил Рона играть на бас-гитаре и даже обещал преподавать ему.

Третья группа Джеймса, Leather Charm, состояла из бывших членов Phantom Lord. Кроме Джеймса и Рона, в неё вошли Хью Таннер и Джим Муллиган. Группа Leather Charm была более удачной. Она играла свои песни и каверы, например, Quiet Riot Slick Black Cadillac и Remember Tomorrow Iron Maiden. Группа сумела сыграть в нескольких концертах и записала демо, но начала разваливаться. Первым покинул группу Таннер, и его заменил Трой Джеймс. Затем Муллиган ушёл в другую, более прогрессивную группу. В конечном счёте, группа Leather Charm развалилась.

Важнейшим событием в жизни Джеймса стала встреча с выходцем из Дании, барабанщиком Ларсом Ульрихом. Вместе они основали группу Metallica. Поначалу Джеймс решил отказаться от игры на гитаре и только петь, однако спустя какое-то время начал играть партии ритм-гитары, а также соло-партии в отдельных песнях.

Несчастные случаи 
Джеймс Хетфилд знаменит несчастными случаями, происходившими с ним. Во время турне в поддержку альбома Master Of Puppets он сломал руку, катаясь на скейтборде. Тогда Джеймса впервые заменил, на тот момент сопровождающий группы, Джон Маршалл. Позже, в 1987 году, он сломал руку ещё раз, в результате чего была отложена запись альбома , и отменено участие в нескольких шоу предстоящего тура Monsters of Rock’87. Впоследствии в контрактах Джеймса появился пункт «Никаких скейтбордов».

Но, возможно, самым известным является случай на совместном концерте с Guns N’ Roses в 1992 году на Олимпийском стадионе Монреаля. Во время исполнения песни «Fade to Black» Хетфилд прошёл над пиротехническим оборудованием в тот момент, когда оно сработало. В результате Джеймс получил ожоги левой руки и лица второй и третьей степеней и был вынужден отказаться от игры на гитаре. Вместо ритм-гитариста на время тура был снова приглашен Джон Маршалл из Metal Church. Перед этим концертом пиротехники сообщили группе о том, что во время исполнения «Fade to Black» будут использованы новые спецэффекты: по краям сцены будет фейерверк. Однако пиротехники забыли предупредить, что старые спецэффекты также останутся. Будучи уверенным в том, что ранее заявленных спецэффектов не будет, Джеймс встал рядом с пиротехнической установкой, и столб пламени высотой 4 м обжёг его с левой стороны.

Также в 1994 году у Джеймса произошел инцидент с квадроциклом, в результате которого ему на голову наложили 40 швов. Из-за этого он стал носить маллет, от которого в итоге позже избавился.

Реабилитация от алкоголизма 
Во время записи альбома St. Anger Джеймс Хетфилд решил пройти курс реабилитации от алкоголизма. Музыкант сократил своё участие в процессе записи и вернулся в студию для завершения диска через одиннадцать месяцев после курса. Джеймс появился на публике в 2003 году, когда Metallica была номинированна как «MTV Icon» года. В 2019 году повторно прошёл реабилитационный курс от алкоголизма.

Проблемы с голосовыми связками 
После записи альбома St. Anger в 2003 году Джеймс получил серьёзную травму связок. Из-за того, что на этом альбоме использовалась низкая, по сравнению со стандартной, настройка Dropped C, Джеймсу приходилось петь гораздо выше привычного, что повлекло за собой проблемы с голосом, поскольку его певческий голос — баритон. Постепенно он стал возвращаться к Джеймсу, что можно услышать, сравнивая более новые концертные записи с записями времён St. Anger. Примерно такая же ситуация возникала в 1991 году, когда Хетфилд сорвал голос во время записи The Black Album, когда записывали песню «So What!». Тогда на концертах группе пришлось перестраивать гитары на полтона ниже, чтобы Джеймсу было легче петь.

5 февраля 2017 года Metallica должна была выступить в Копенгагене, но у Джеймса накануне сел голос из-за гриппа, в результате чего концерт был отменен. Три остальных концерта тура WorldWired (3, 7 и 9 февраля в Копенгагене) остались в программе. Концерт, запланированный на 5 февраля, был перенесён на 2 сентября.

Личная жизнь 
Хетфилд был женат на Франческе Томаси с 17 августа 1997 года по 13 августа 2022 года. У них родилось трое детей: Кэйли (13 июня 1998), Кастор (18 мая 2000) и Марселла (17 января 2002).

В свободное время Джеймс увлекается охотой, коллекционированием редких гитар, разведением пчёл, катанием на скейтборде, сноуборде, водными лыжами, работой в гараже, следит за играми своих любимых команд Oakland Raiders, San Jose Sharks и посещением гонок хот-родов.

Он выставил свой Chevrolet Camaro 1968 года выпуска на продажу на eBay. Вырученные средства пошли на поддержание музыкальной школьной программы. Автомобиль использовался в клипе на песню «I Disappear» и достался ему в качестве подарка после окончания съемок. А один из фанатов из Оренбурга собрал для Джеймса мотоцикл модели K 750 1963 года выпуска. С тех пор он находится в коллекции у музыканта.

Дискография

Metallica 

 1983 — Kill 'em All
 1984 — Ride the Lightning
 1986 — Master of Puppets
 1988 — …And Justice for All
 1991 — Metallica
 1996 — Load
 1997 — Reload
 2003 — St. Anger
 2008 — Death Magnetic
 2016 — Hardwired...To Self-Destruct

Гитары 

Джеймс Хетфилд является обладателем большого количества гитар. В его коллекции есть следующие гитары:

Электрогитары
 Ken Lawrence Explorer
 Ken Lawrence Custom Les Paul
 Gibson Les Paul 57 Custom
 Gibson Les Paul Paul Landers Style
 Gibson Explorer 1984
 Gibson Explorer 1976 «Rusty»
 Gibson Flying V
 Zemaitis Flying V
 James Trussart SteelDeville
 James Trussart SteelX Perforated
 ESP Iron Cross
 ESP JH-1
 ESP JH-2
 ESP JH-3
 ESP Snakebyte White
 ESP Snakebyte BLK
 ESP Explorer MX220 «Fuk’em up»
 ESP Explorer MX220 «Eet Fuk»
 ESP Explorer MX250 Black
 ESP Explorer MX250 White
 ESP Explorer MX250 «Man to wolf»
 ESP Explorer MX250 «Elk»
 ESP Explorer MX250 «Deer Skull»
 ESP Explorer MX250 «Papa Het»
 ESP LTD Grynch
 ESP Truckster
 ESP Black Truckster
 Gretsch White Falcon
 Fender Telecaster 1952
 Fender Telecaster with B-Bender
 Jackson King V «Kill Bon Jovi»

Акустические гитары
 Line 6 Acoustic Variax
 Gibson Chet Atkins

Фильмография 
 2006 — «Симпсоны» (18 сезон, 1 серия) / The Simpsons — камео
 2013 — «Metallica: Сквозь невозможное» (концертный фильм) / Metallica: Through the Never
 2019 — «Красивый, плохой, злой» / Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile — полицейский Боб Хейворд

Примечания

Ссылки 

Рок-музыканты США
Гитаристы США
Гитаристы по алфавиту
Музыканты Metallica
Музыканты трэш-метала
Ритм-гитаристы
Рок-вокалисты США
Хеви-метал-вокалисты США
Гитаристы, вошедшие в список 100 величайших гитаристов по версии журнала Rolling Stone
Коллекционеры США
Коллекционеры гитар
Члены Зала славы рок-н-ролла